Markuse  ist der Familienname folgender Personen:
 Arlette Markuse, deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Eric Markuse  (* 1962), deutscher Journalist